Die Virginia Slims of Arizona 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Phoenix (Arizona). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 12. bis 18. September 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)